Pich ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Pich (* 1989), deutsch-amerikanische Comiczeichnerin
 Hugo Pich (1882–?), deutscher Theologe
 Joan Pich i Pon (1878–1937), katalanischer Politiker
 Joan Pich i Santasusana (1911–1999), katalanischer Dirigent, Cellist, Komponist und Musikpädagoge
 Róbert Pich (* 1988), slowakischer Fußballspieler
 Sopheap Pich (* 1971), kambodschanischer Bildhauer und Installationskünstler

Pich bezeichnet zudem:
 Pich (Campeche), Ort in Mexiko

Siehe auch:
 Piëch
 Pitch
 Pych